

Biografia 
Era figlia del re Giacomo II di Aragona e della terza consorte Bianca di Napoli, figlia del re Carlo II d'Angiò.

Per rinsaldare ulteriormente i legami con la confinante Castiglia, anche Costanza come i fratelli maggiori venne data in sposa ad un principe castigliano. A Xàtiva il 5 aprile 1312 sposò Don Juan Manuel, nipote del re Alfonso X di Castiglia, divenendo signora di Villena, Escalona e Penafiel.

Costanza diede due figli al marito:
 Costanza (1318/1323 – 18 novembre 1345);
 Beatrice (?-?) morta giovane.

Ascendenza

Note

Voci correlate 
 Aragona
 Regno d'Aragona

Collegamenti esterni 
 

Costanza